Bourtzi (griech. Μπούρτζι, aus arab. burdsch ‚Turm‘) ist ein in Griechenland häufiges Toponym vorwiegend für kleine, oft auf kleinen Eilanden gelegenen Kastelle oder Burgen, die meist einen Hafen bewachen, darunter

 Bourtzi (Nafplio)
 Bourtzi (Ägina)
 Bourtzi (Poros)
 Bourtzi (Chalkida)
 Bourtzi (Methoni)
 Bourtzi (Karystos)
 Bourtzi (Skiathos) Halbinsel im Hafen von Skiathos